Heinrich Gieseke ist der Name folgender Personen:
* Heinrich Gieseke (Maurermeister) (Johann Heinrich Friedrich Gieseke; 1852–1920), deutscher Maurermeister
 Heinrich Gieseke (Architekt) (1877–1961), deutscher Architekt

Siehe auch
 Heinrich Giesecke